КамАЗ-54112 — российский магистральный седельный тягач производства КАМАЗ, выпускавшийся с 1980 по 2002 годы. От модели КамАЗ-5410 отличается массой. На шасси КамАЗ-54112 также производились самосвалы.

Описание 
Автомобиль КамАЗ-54112 производился параллельно с КамАЗ-5410. Принципиальным отличием от модели 5410 является способность буксировать более тяжёлые полуприцепы, благодаря массе. Также были немного изменены топливные баки и запасное колесо.

Также автомобиль может эксплуатироваться в климатических условиях при температуре воздуха от -40 до +50°C и влажности 98 % при +35°C. Укороченная версия X может эксплуатироваться даже при температуре -50°C.

В 2002 году автомобиль КамАЗ-54112 был вытеснен с конвейера моделью КамАЗ-54115, производство которой стартовало в 2000 году.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт производителя

Седельные тягачи
Автомобили КАМАЗ